La combinación de nombre y apellido Joan Vila puede referirse a:
 Joan Vila (f. 1791), organista español;
 Joan Vila i Cinca (1856-1938), pintor español;
 Joan Vila-Grau (n. 1932), pintor y vidriero español;
 Joan Vila (n. 1961), regatista español;
Joan Vila Dilmé, asesino en serie español.